Иола́нта — женское имя. Сокращенные формы имени: Лана.

Носительницы имени 
 Иоланта Иерусалимская (1211—1228) — королева Иерусалима в 1212—1228 годах.
 Иоланта Польская (1235—1298)— принцесса дома Арпадов, блаженная Римско-католической церкви.

В искусстве 
 «Иоланта» — опера П. И. Чайковского.
 «Иоланта» — советский фильм 1963 года, экранизация оперы П. И. Чайковского.
 «Иоланта» — комическая опера, или оперетта, Артура Салливана.

См. также 
 Иоланда